Dahuk se poate referi la:
 Dahuk, o provincie din Irak
 Dahuk, un oraș din Irak